Kleinert ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Friedrich Kleinert (1802–1834), deutscher Theologe
 Andreas Kleinert (* 1962), deutscher Filmregisseur
 Andreas Kleinert (Wissenschaftshistoriker) (* 1940), deutscher Physikhistoriker
 Annemarie Kleinert-Ludwig (* 1947), deutsche Kulturhistorikerin
 August Kleinert (1895–1966), deutscher Politiker (SPD)
 Burkhard Kleinert (* 1948), deutscher Politiker (Die Linke), Bürgermeister von Pankow
 Christa Susanne Dorothea Kleinert (1925–2004), deutsche Ökonomin
 Claudia Kleinert (* 1969), deutsche Fernsehmoderatorin
 Detlef Kleinert (1932–2016), deutscher Jurist und Politiker (FDP)
 Detlef Kleinert (Journalist) (* 1941), deutscher Fernsehjournalist
 Enno Kleinert (* 1941), deutscher Grafiker, Illustrator und Maler
 Ernst Kleinert (* 1952), deutscher Mathematiker und Philosoph
 Hagen Kleinert (* 1941), deutscher Physiker
 Harold Earl Kleinert (1921–2013), US-amerikanischer Chirurg
 Hubert Kleinert (* 1954), deutscher Politikwissenschaftler und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

 Jens Kleinert (* 1964), deutscher Sportwissenschaftler
 Jörn Kleinert (* 1970), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Josef Edgar Kleinert (1859–1949), österreichischer Maler und Grafiker 
 Karl Erasmus Kleinert (1857–1933), österreichischer Schriftsteller und Redakteur 
 Kurt Kleinert (1927–2016), deutscher Politiker (SED) und Staatssekretär
 Matthias Kleinert (* 1938), deutscher Politiker (CDU) und Manager
 Nadine Kleinert (* 1975), deutsche Kugelstoßerin
 Paul Kleinert (1839–1920), deutscher Theologe
 Paul Alfred Kleinert (* 1960), deutscher Schriftsteller, Herausgeber und Übersetzer

 Petra Kleinert (* 1967), deutsche Schauspielerin
 Rolf Kleinert (1911–1975), deutscher Dirigent
 Till Kleinert (* 1980), deutscher Regisseur
 Ulfrid Kleinert (* 1941), deutscher Diakoniewissenschaftler
 Viktor Kleinert (1913–1990), Schweizer Unternehmer
 Volkmar Kleinert (* 1938), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher

Siehe auch:
 Nachbehandlung nach Kleinert,therapeutisches Verfahren 
 Kleiner, Familienname
 Kleinertz